Ко́лкер — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Колкер Борис Григорович (нар. 1939) — мовознавець, інтерлінгвіст, фахівець з есперанто. 
 Генрі Колкер (Henry Kolker; 1874—1947) — американський актор театру і кіно, режисер.
 Колкер Олександр Наумович (нар. 1933) — радянський та російський композитор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1981).

Примітки